Влади́мир Ви́кторович Немоля́ев (29 июля 1902, Москва — 21 мая 1987, там же) — советский кинорежиссёр и сценарист.

Биография 
Владимир Немоляев родился 29 июля 1902 года в Москве в семье Виктора Николаевича Немоляева (ум. до 1917) и Надежды Александровны Тарасовой (1884—1974). Оба происходили из старообрядческих семей. Фамилия «Немоляев» происходит от выражения «не так молящиеся» (староверы).

В 1920 году окончил Ломоносовский техникум, созданный на базе Комиссаровского училища.

В 1927 году окончил актёрско-режиссёрское отделение ГТК (мастерская В. И. Пудовкина).

Работал на киностудиях «Межрабпомфильм», «Союздетфильм», «Мосфильм», «Стереокино», Фрунзенской киностудии.

Автор пьес, рассказов, сценариев к игровым и анимационным фильмам.

Скончался 21 мая 1987 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (участок № 10).

Личная жизнь 
Владимир Немоляев был женат на Валентине Ладыгиной — звукооператоре. В этом браке родилось двое детей:
 Светлана Владимировна Немоляева — актриса, Народная артистка РСФСР.
 Сын — Александр Лазарев, народный артист России. 
 Николай Владимирович Немоляев — оператор-постановщик, Заслуженный деятель искусств РСФСР.
 Дочка — Анастасия Немоляева, актриса, художница.

Фильмография

Режиссёр 
 1927 — Равносторонний треугольник (Фильм не сохранился|фильм не сохранился)
 1928 — Без ключа (фильм не сохранился)
 1928 — Дом на Трубной (ассистент режиссёра)
 1934 — Карьера Рудди
 1936 — По следам героя
 1938 — Доктор Айболит
 1941 — Старый двор
 1944 — В шесть часов вечера после войны (второй режиссёр)
 1948 — Карандаш на льду (короткометражный)
 1949 — Счастливый рейс
 1954 — Морской охотник
 1957 — Сапоги (короткометражный)
 1959 — Токтогул
 1962 — В мёртвой петле

Сценарист 
  — Улица поперёк (мультфильм)
 1934 — Карьера Рудди
 1936 — По следам героя
 1941 — Старый двор
 1948 — Первый урок
 1949 — Счастливый рейс
 1954 — Морской охотник
 1957 — Сапоги (короткометражный)
  — Западня

Актёр 
 1941 — Старый двор

Библиография 
Фильмы-сказки. Сценарии рисованных фильмов. Выпуск 1. — М. Госкиноиздат, 1950, — 208с. Владимир Немоляев «Первый урок» с.113-122.

Примечания

Ссылки 
 Владимир Немоляев на сайте Аниматор.ru 
 

Выпускники Комиссаровского технического училища
Немоляевы — Лазаревы
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Введенском кладбище